Михаил Ионович Кечкер (род. 21 декабря 1927) — российский и советский медик, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач Российской Федерации.

Биография 
Советский и российский кардиолог, врач-терапевт. Сын известного советского и российского кардиолога, врача-терапевта Кечкера Леонида (Иона) Харитоновича, руководителя Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова — 1937—1941.

После окончания 2-й Московский государственный медицинский институт в 1952 работал качестве участкового врача по 1954. С 1955 по 2005 Продолжил научную и клиническую работу в Московской клинической больнице имени С. Боткина на 1 кафедрe терапии Центрального института усовершенствования врачей .Научные интересы формировались под влиянием зав. кафедрой академика АМН СССР Вовси, Мирон Семёновича .Более 50 лет работал в Центральном институте усовершенствования врачей, вначале младшим, затем старшим научным сотрудником, доцентом, профессором. Являлся членом ученого совета ЦОЛИУВ и председателем секции Московского городского научного общества терапевтов .

Михаил Ионович Кечкер один из основоположников широкого внедрения в клиническую практику электрокардиографического метода диагностики с векторным анализом при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 20 лет член комиссии МЗ СССР и России по внедрению новой медицинской техники в 70-80 годы. Разработал и внедрил систему унификации ЭКГ — заключений.

Автор более 120 научных трудов, книг и руководств по электрокардиографии . Под его руководством защищено много докторских и кандидатских диссертаций.

За непосредственное участии в создание медицинской техники лауреат Лейпцигской ярмарки Гран-при . Награждён 3 медалями ВДНХ.

C 2000 года живет в США, в Чикаго, на Лейк-шор драйв, вместе с тем продолжая работу в России.

Книги 
Руководство по клинической электрокардиографии, Кечкер М. И.изданиe 2000 .

Электрокардиологическое заключение и краткое описание изменений ЭКГ . М. И. Кечкер . три издания 1993 2003 и 2005 годов .

М. И. Кечкер, В. Н. Паршукова, И. А. Либов; под ред. М. И. Кечкера Электрокардиографические заключения с иллюстрациями и кратким описанием изменений ЭКГ изданиe 2003.

Электрокардиографический атлас. Чернов А. З., Кечкер М. И.изданиe 1979
и другие .

Книги Кечкер М. И представлены в списоке обязательной литературы КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ.

Семья 
Жена : Светлана Васильевна Кузнецова (р. 20 июня 1941).

Сын : Кечкер Леонид Михаилович (р. 1 января 1965) врач хирург ортопед-травматолог, работает в Израиле, в Медицинском центре имени Эдит Вольфсон специализация в спортивной ортопедии и артроскопической хирургии .

Дочь : Кечкер Ирина Михаиловна (р. 1 января 1965) врач специалист Ультразвуковое исследование (УЗИ) работает в США.

Ссылки 
 Указ Президента РФ от 13 марта 2004 г. N 354 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
 ПРИКАЗ МИНЗДРАВА СССР ОТ 21.07.88 N 579 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СПбГМУ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П.ПАВЛОВА

Кардиологи России
Выпускники РГМУ
Родившиеся в Москве
Доктора медицинских наук
Кардиологи СССР
Преподаватели РМАПО